Ме́туе () — река в Краловеградецком крае Чехии. Приток реки Эльба. Длина — 77,2 км.  Среднегодовой расход воды — 5,73 м³/с.

Название происходит от индоевропейского корня *medh- «средний», и указывает на то, что река протекает между реками Упа и Орлице. Название впервые упоминается в 1186 году.

Верхняя часть бассейна реки Метуе находится в Полицкой меловой впадине. В нижней части города Теплице-над-Метуйи долину пеки пересекает скальный разлом. На южной окраине города Теплице-над-Метуйи на водотоке недалеко от скального разлома находится водомерная станция. В середине верхнего бассейна реки Метуе расположена метеорологическая станция Бучнице.

Река используется для сплава.

Притоки: ручей Богдашинский (левый), Олесенка (левый), Збечницкий ручей.

С конца 1960-х годов в районе Теплице производится забор подземных вод из верхнего бассейна реки Метуе и их отвод за пределы бассейна с целью водоснабжения.

На реке расположены населённые пункты Яромерж (в месте слияния трёх рек — Лабы, Упы и Метуе на высоте 254 м над уровнем моря), Гронов (в месте впадения в реку Метуе Збечницкого ручья), Нове-Место-над-Метуйи, Наход, Теплице-над-Метуйи.

В связи с войной за баварское наследие в районе слияния рек Эльба, Метуе и Упа было построено не менее двадцати полевых укреплений.

Примечания

Дополнительная литература 
 Kopecký K. Sukcese rostlinných společenstev na náplavech Metuje a Olešenky v okolí Nového Města n. Met.(Succession of plant communities on fluvial deposits of the Metuje and Olešenka rivers in the vicinity of Nové Město n. Met.) // Preslia. — 1957. — Т. 29. — С. 51-63.
 Lelek A. Ichthyologické a rybárské poznámky ze strednıho toku reky Metuje (Ichthyological and angling notes from the middle run of Metuje River) // Acta Musei Reginaehradecensis et Pardubicensis, S. A: Scientiae Naturales. — 1961. — Т. 3. — №. 1-2. — С. 155—169.
 Martínek V. K poznání lesní fauny dvoukřídlých (Diptera-Brachycera) v údolí řeky Metuje u Nového města nad Metují // Lesnictví. — 1994. — Т. 40. — С. 29-37.
 Řezáč B. Terasy řeky Metuje a tabulová plošina adršpašsko-teplická // ČSAV — 1955. — Т. 65. — №. 7. — С. 11-24.
 Uhlík J. Analýza klimatické změny v povodí Horní Metuje po Hronov. — 2008.
 Vejlupek M., Kněžek V. Hronovsko-poříčský příkop východně od řeky Metuje // Věstník Ústředního ústavu geologického. — 1984. — Т. 59. — №. 4. — С. 237—240.
 Vizina A., KAšpárek L., Kněžek M. aj. Vodní bilance v podmínkách klimatické změny v povodí horní Metuje. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský TG Masaryka, 2009, 126 s.

Ссылки 
 
 
 

Притоки Эльбы
Реки Краловеградецкого края